idősebb Horn Artúr (1911–2003) agrármérnök, állatgenetikus, egyetemi tanár
 ifjabb Horn Artúr (1954) állattenyésztési üzemmérnök